Touron peut se référer à :

Patronyme 

 Adrien Touron, juge synodal et père-abbé de l'abbaye du Coudenberg de Bruxelles
 Antoine Touron, un dominicain français, biographe et historien.
 Eugène Touron, homme politique français.
 Fanny Touron, actrice française.
 Franck Touron, un footballeur français. 
 Louis Touron (1882-1953), général français.
 Pascal Touron, un rameur français. 
 Pierre Louis Touron, homme politique français.

Toponyme 

 En France, en Dordogne, dans le pays d'Eymet, un touron est une source troglodytique.
 Orthographe alternative du nom de la ville de Tourane (aujourd'hui Đà Nẵng) au Viêt Nam.
 Suc de Touron, en France, dans le massif du Mézenc.
 Le site archéologique de Tourón, site d'art rupestre de Galice (Espagne).

Hydronyme 
 Le Touron, affluent de l'Yonne qui conflue sur la commune de Corancy (Nièvre)

Divers 
 Le touron (en espagnol : turrón), une confiserie espagnole.
 En anglais, le terme  - contraction de tourist et de moron, c'est-à-dire  - est un terme argotique désignant un vacancier commettant un acte stupide.

Homophones 
 Pic du Tourond dans les Alpes françaises.
 Bataille de la Coulée des Tourond, au Canada, en 1885.

Patronyme français